Le Puiset steht für:
 Le Puiset, ehemalige Gemeinde im Département Eure-et-Loir, Frankreich
 Le Puiset (Adelsgeschlecht), französische Adelsfamilie

Le Puiset ist der Name folgender Personen:
 Erhard III. von Le Puiset († 1099?), Herr von Le Puiset und Vizegraf von Chartres